mandarynka (Citrus reticulata) – roślina z rodziny rutowatych
 mandarynka (Aix galericulata) – ptak z rodziny kaczkowatych
 Mandarynka – amerykański film tragikomiczny w reżyserii Seana Bakera